Ванша:

  (санскр.) — род, династия, генеалогия. Например: Сома-ванша; Сурья-ванша.
 Ванша (Ванши) — восточный духовой дульцевый инструмент.

Примечания